La  voit le FC Auch évoluer en première division et atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire.

C’est encore aujourd’hui la meilleure saison de l’histoire du club, classé  national en fin de saison.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule derrière Toulon et Brive mais devant Lourdes avec 32 points soit 9 victoires et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Toulon 9-3 : belle prestation de la mêlée auscitaine face à sa prestigieuse rivale de l’international Arnaldo Gruarin.
 Auch-Brive 8-15
 Auch-Lourdes 9-5
 Auch-Prades 24-6
 Auch-Lavelanet 36-6
 Auch-TOEC 23-16 : belle victoire contre le Toulouse du deuxième ligne international gersois Elie Cester.
 Auch-Valence 27-0

À l’extérieur 
 Toulon-Auch 17-6
 Brive-Auch 6-3
 Lourdes-Auch 22-6
 Prades-Auch 6-11
 Lavelanet-Auch 0-8
 TOEC-Auch 3-8
 Valence-Auch 31-3

Seizièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. 

Il est à noter que des doutes furent émis sur l’arbitrage du match Agen-Beaumont.
2 essais valables furent refusés aux Beaumontois.

Quarts de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les demi-finales.

Challenge Yves du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 12 points soit 3 victoires et 3 défaites dernière Toulon (vainqueur) et Grenoble (demi-finaliste).

À domicile 
 Auch-Toulon 14-25

À l’extérieur 
 Grenoble-Auch 11-8

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Les organisateurs du Challenge appliquèrent un système de quotient pour le classement général en raison de l'annulation de certaines rencontres. Les quarts de finale furent ainsi les suivants : Toulon (18 points, 18 essais) contre Biarritz (17, 25), Agen (19, 32) contre Toulouse (17, 29), Tarbes (18, 27) contre Narbonne (17, 36) et La Voulte (18, 24) contre Grenoble (16, 25).

Effectif 
 Arrière : Jean-Jacques Lalane, Henri Poudensan
 Ailiers : Jacques Pommiès, Vincent Romulus 
 Centres : Henri Cistacq, Christian Lestrade
 Ouvreur : Pierre Ortet
 Demi de Mêlée : Paché
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisièmes lignes ailes : Jean-Claude Skrela, Merès
 Deuxièmes lignes : Édouard Skréla, Jean Le Droff
 Talonneurs : Antranik Torossian, Marc Daroque
 Piliers : Fouga, Boudassou

Bibliographie

Notes et références 

1969-1970
Rugby à XV en 1969
Rugby à XV en 1970